Abierto Mexicano Telcel 2015 (kobiety)
 Abierto Mexicano Telcel 2015 (mężczyźni)